«Строитель» () — многофункциональный стадион в Солигорске, Республика Беларусь. Является домашним стадионом «Шахтёра». Вместимость — 4 200 мест. В настоящее время используется главным образом для проведения футбольных матчей и различного рода праздничных мероприятий. Стадиону присвоена вторая категория УЕФА.

История 
Стадион был построен для спортивных занятий работников «Стройтреста № 3» города Солигорска. Однако он не был приспособлен для спортивных соревнований более высокого уровня.

В ходе реконструкции, завершившейся в 2006 году, полностью обновлена единственная (восточная) трибуна, которая теперь вмещает 4200 зрителей. Над трибуной возведён оригинальный козырек из Г-образных стальных решетчатых рам. В подтрибунном помещении оборудованы раздевалки для спортсменов и тренеров, помещение для медперсонала, тренировочные залы, бытовые и подсобные помещения. Покрытие футбольного поля было полностью заменено.

Сегодня на стадионе проводятся футбольные матчи с участием клуба «Шахтёр», выступающего в Высшей лиге Чемпионата Республики Беларусь, и другие соревнования первенства Республики.

В перспективе на стадионе намечается построить вторую (западную) трибуну и гостиницу для приезжих спортсменов.

Общие данные 
Адрес: 223710, Солигорск, ул. Ленинского Комсомола, 51

Основные характеристики стадиона 
Год постройки: 1973
Реконструкция: 2006
Вместительность: 4 200 мест
Информационное табло: 1, электронное, цветное 
Осветительные мачты: 4

Поле 
Размер игрового поля: 105 × 68 м
Газон: естественный, травяной, с подогревом

Трибуны 
Количество трибун: 1, здесь расположены раздевалки играющих команд и пресс-центр

Игры турниров УЕФА 
Лига Европы (квалификация)

2011/2012-1/4

2012/2013-1/4

2012/2013-1/4

2014/2015-1/4;1/2; финал

2015/2016-1/8;1/4

2016/2017-1/8(Посещаемость: 1 100);1/4(Посещаемость: 2 100)

2017/2018-1/8(Посещаемость: 3 100)

2018/2019-1/8(Посещаемость: 2 700);1/4(Посещаемость: 3 700)

2019/2020-1/8(Посещаемость: 3 048);1/4(Посещаемость: 3 050)

Молодежная Лига чемпионов (Плей-офф победителей)

2016/2017-1/2(Посещаемость: 1 200)

2017/2018-1/2;финал(Посещаемость: 400)

Примечания

Ссылки 
 Страница стадиона на сайте ФК «Шахтёр» 
 [allstadiums.ru/evropa/stadiony-belarusi/stroitel-soligorsk.html Стадион Строитель (Солигорск) на сайте allstadiums.ru]

Футбольные стадионы Белоруссии
Спорт в Солигорске
ФК «Шахтёр» Солигорск